Kawai - uma fabricante japonesa de instrumentos musicais

Pessoas
Eri Kawai
Ryuji Kawai
Junichi Kawai
Eiji Kawai

Outros
Shizuka Kawai

Desambiguações de sobrenomes